Брайтхо́рн () — гора в Бернских Альпах, Швейцария, над долиной Лёченталь (), высота 3785 метров над уровнем моря.

Северная ледовая стена Брайтхорна доминирует над долиной Лёченталь. Восточный склон — пологий, снежно-ледовый; южный склон — крутой, скальный.

См. также 
 Мёнх
 Эйгер
 Юнгфрау

Примечания

Ссылки 
 

Бернские Альпы
Горные вершины кантона Вале